Индексът на икономическа свобода () на американската фондация Херитидж и „Уолстрийт джърнъл“ е показател, изграден на основата на анализ на 10 специфични компонента на икономическа свобода, които са групирани за улеснение в четири ключови категории или стълба:

 Върховенство на закона (имуществени права, свобода от корупция);
 Ограничена намеса на държавата (фискална свобода, публични разходи);
 Регулаторна ефективност (бизнес свобода, свобода на труда, парична свобода);
 Отворени пазари (търговска свобода, инвестиционна свобода, финансова свобода).

Основните автори и анализатори при изготвянето на индекса са:

 Посланик Тери Милър, американска фондация „Херитидж“
 д-р Ким Р. Холмс, американска фондация „Херитидж“
 Джеймс М. Робертс, американска фондация „Херитидж“
 Антъни Б. Ким, американска фондация „Херитидж“

Дефиниция за икономическа свобода 
Икономическата свобода е основното право на всеки човек да контролира своя собствен труд и собственост. В икономически свободното общество хората са свободни да работят, произвеждат, потребяват и инвестират по какъвто начин пожелаят, като тази свобода се защитава и не се ограничава от страна на държавата. В икономически свободните общества правителствата осигуряват свободното движение на труда, капитала и хората.

Измерване на икономическата свобода 
Икономическата свобода се измерва посредством оценката на десет нейни компонента по скалата от 0 до 100, където 100 означава максимална свобода. Десетте икономически свободи са групирани в четири основни категории или стълбове на икономическа свобода: върховенство на закона (имуществени права, свобода от корупция); ограничена намеса на държавата (фискална свобода, публични разходи); регулаторна ефективност (бизнес свобода, свобода на труда, парична свобода) и отворени пазари (търговска свобода, инвестиционна свобода, финансова свобода).

Всяка от свободите в рамките на тези четири основни категории се оценя индивидуално отново по скалата от 0 до 100. Стойността на цялостната икономическа свобода представлява средна аритметична величина от оценките на 10-те индивидуални свободи.

Период на проучването 
За измерване на Индекса на икономическата свобода за 2013 най-общо авторите използват данните за периода от втората половина на 2011 г. до първото полугодие на 2012 г. Важно е да се отбележи обаче, че някои фактори се базират на историческа информация. Например факторът парична политика се изчислява на база среднопретегления процент инфлация за 3-годишен период – от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. Стойността на повечето фактори е актуална към годината на публикуване на индекса. Например по отношение на данъчното облагане данъчните ставки, които се използват при оценката на индекса, са тези, които се прилагат към данъчната 2012 г.

Класиране за 2012 г. и 2013 г. 
Легенда: ██ Свободни (80 – 100),
██ По-скоро свободни (70.0 – 79.9),
██ Умерено свободни (60.0 – 69.9),
██ По-скоро несвободни (50.0 – 59.9),
██ Репресирани (0 – 49.9).

Исторически преглед на класацията (1995 г.–2008 г.)

Източници 
 Методология за измерване на Индекса на икономическата свобода на сайта на фондация Херитидж 
 Класиране на държавите според Индекса на икономическата свобода на сайта на фондация Херитидж

Бележки 

Икономически показатели